Антимово — название населённых пунктов в Болгарии:

 Антимово — село в Видинской области.
 Антимово — село в Силистренской области.